— игра из серии Tekken вышедшая для консоли WonderSwan. В игре использовались персонажи из Tekken 3, плюс один эксклюзивный, Кроу.

Игровой процесс 
Tekken Card Challenge имеет схожий игровой процесс с игрой Pokemon. Два оппонента дерутся на время с помощью различных карт с различными атаками и имеют 100 очков здоровья. Игрок начинает с 4 картами на руках, зарабатывая ещё по ходу дуэлей. Боевая система напоминает игру камень-ножницы-бумага.

В Tekken Card Challenge существует несколько режимов игры. Это Link Mode, 1-Player Battle, и (основной) Adventure, в котором можно разблокировать новых персонажей.

Список персонажей 

 Хэйхати Мисима
 Кинг II
 Нина Уильямс
 Хваран
 Эдди Горду
 Лин Сяоюй
 Пол Феникс (заблокированый)
 Лэй Улун (заблокированый)
 Ёсимицу (заблокированый)
 Анна Уильямс (заблокированый)
 Кума II (заблокированый)
 Дзин Кадзама (заблокированый)
 Форест Ло (заблокированый)
 Брайан Фьюри (заблокированый)
 Ган Джек (заблокированый)
 Джулия Чан (заблокированый)
 Кроу (заблокированый)
 Панда (заблокированый)
 Мокудзин (заблокированый)
 Огр (босс, не игровой)

Ссылки 
 Tekken Card Challenge for WonderSwan на GameSpot.com
 Tekken Card Challenge Boxart на GameSpot.com

Компьютерные игры 1999 года
Игры для WonderSwan
Tekken
Симуляторы коллекционных карточных игр
Компьютерные игры, разработанные Namco
Компьютерные игры, изданные Namco